NGC 5264 (другие обозначения — ESO 445-12, MCG -5-32-66, UGCA 370, DDO 242, AM 1383-293, PGC 48467) — галактика в созвездии Гидра.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5264
Гидра (созвездие)